Ралли:

От  — большое собрание:
 Ралли — вид автогонок.
 Ралли-рейд
 Ралли — стабильный рост биржевых котировок.

Фамилия 
 Ралли — русский купеческий, впоследствии — дворянский, род греческого происхождения (от рода Раулей).
 Ралли, Джованна (род. 1935) — итальянская киноактриса.
 Ралли, Иван Стефанович (1785—1859) — русский меценат и благотворитель.
 Ралли, Замфир (или Захар; 1769—1831) — бессарабский помещик, знакомый А. С. Пушкина.

Киноискусство 
 «Ралли» — художественный фильм Рижской киностудии 1978 года.

См. также